Бад-Дюркхайм:

 Бад-Дюркхайм — город в Германии, районный центр, курорт, расположен в земле Рейнланд-Пфальц.
 Бад-Дюркхайм — район в Германии.